Aetobatus – rodzaj morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny orleniowatych (Myliobatidae), wcześniej klasyfikowany w randze podrodzaju w obrębie Raja.

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Aetobatus flagellum
 Aetobatus laticeps 
 Aetobatus narinari – orleń cętkowany, orleń narinari
 Aetobatus ocellatus

Przypisy 

Orleniowate